A 2020-as ADAC Formula–4-bajnokság a sorozat hatodik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon eredetileg április 24-én vette volna kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és a Sachsenring aszfaltcsíkján ért volna véget október 4-én, azonban a versenynaptár összetétele jelentősen megváltozott. Az idény augusztus 1-én kezdődött el Lausitzringen és a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán ért véget november 8-án. Az egyéni bajnokságot Jonny Edgar nyerte meg, míg a csapatoknál a Van Amersfoort Racing diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzés:
 Joshua Dürksen egy paraguayi versenyző, aki német licencel versenyzett.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
Csak a szezon során elért legjobb 19 pozíció számított bele a bajnokságba. 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek 

ADACF420
20